|-
| 17801 Зелковіц (Zelkowitz)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17802) 1998 FA71||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17803 Баріш (Barish)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17804) 1998 FH71||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17805 Швестка (Svestka)||||30 березня 1998||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Зденек Моравец
|-
| 17806 Адольфборн (Adolfborn)||||31 березня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| 17807 Ерікпірс (Ericpearce)||||19 березня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (17808) 1998 FV74||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17809) 1998 FR78||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17810) 1998 FM100||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17811) 1998 FH105||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17812) 1998 FH109||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17813) 1998 FL109||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17814) 1998 FH113||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17815 Кулавік (Kulawik)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17816) 1998 FY113||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17817) 1998 FU116||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17818) 1998 FE118||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17819) 1998 FK118||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17820) 1998 FZ125||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17821 Болше (Bolsche)||||31 березня 1998||Дребах||А. Кнофель,Й. Кандлер
|-
| (17822) 1998 FM135||||22 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17823 Бартелс (Bartels)||1998 GA||1 квітня 1998||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (17824) 1998 GF||1998 GF||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17825) 1998 GQ8||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17826 Норманвіздом (Normanwisdom)||||3 квітня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (17827) 1998 HW||1998 HW||17 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (17828) 1998 HK8||||22 квітня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (17829) 1998 HX32||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17830) 1998 HR35||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17831 Юссері (Ussery)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17832 Пітман (Pitman)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17833) 1998 HO42||||23 квітня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (17834) 1998 HL43||||25 квітня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| 17835 Аноелсурі (Anoelsuri)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17836 Кануп (Canup)||||25 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (17837) 1998 HQ92||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17838) 1998 HJ94||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17839) 1998 HN95||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17840) 1998 HG96||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17841) 1998 HZ96||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17842 Хорхеґарсія (Jorgegarcia)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17843) 1998 HD99||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17844 Джатсон (Judson)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17845) 1998 HY112||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17846) 1998 HB115||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17847) 1998 HQ115||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17848) 1998 HR133||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17849) 1998 HL134||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17850) 1998 HR150||||20 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 17851 Калер (Kaler)||1998 JK||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (17852) 1998 JN1||||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 17853 Рональдсоєр (Ronaldsayer)||||1 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (17854) 1998 JC4||||5 травня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 17855 Ґефферт (Geffert)||1998 KK||19 травня 1998||Штаркенбурзька обсерваторія||Штаркенбурзька обсерваторія
|-
| 17856 Ґомес (Gomes)||||18 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 17857 Сі (Hsieh)||||18 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 17858 Боже (Beauge)||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 17859 Ґалінарябова (Galinaryabova)||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 17860 Ройґ (Roig)||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (17861) 1998 KN24||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17862) 1998 KT28||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17863) 1998 KN30||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17864) 1998 KK38||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17865) 1998 KS39||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17866) 1998 KV45||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17867) 1998 KD46||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17868) 1998 KW46||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17869 Дескамп (Descamps)||||20 червня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (17870) 1998 QU92||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17871) 1998 RD58||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17872) 1998 SP22||||23 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (17873) 1998 XO96||||11 грудня 1998||Мерида (Венесуела)||Орландо Наранхо
|-
| (17874) 1998 YM3||||17 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (17875) 1999 AQ2||||9 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (17876) 1999 AX21||||15 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (17877) 1999 AZ22||||15 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (17878) 1999 AR25||||15 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| 17879 Робутель (Robutel)||||22 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (17880) 1999 BA24||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17881 Редмол (Radmall)||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17882 Тілєманн (Thielemann)||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17883 Скоб'юкенен (Scobuchanan)||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17884 Джефтомпсон (Jeffthompson)||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17885 Браянбейт (Brianbeyt)||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17886) 1999 CH118||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17887) 1999 DE1||||17 лютого 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (17888) 1999 DB3||||21 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 17889 Ліхті (Liechty)||||20 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17890) 1999 DU6||||20 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17891 Бураліфорті (Buraliforti)||1999 EA||6 березня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 17892 Моркембвайз (Morecambewise)||||15 березня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 17893 Арлот (Arlot)||1999 FO||17 березня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (17894) 1999 FP||1999 FP||17 березня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (17895) 1999 FZ2||||17 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (17896) 1999 FW4||||17 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 17897 Ґаллардо (Gallardo)||||19 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 17898 Скоттшеппард (Scottsheppard)||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 17899 Маріякристіна (Mariacristina)||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 17900 Лейферман (Leiferman)||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

17800